Wołowiec steht für:
 Wołowiec (Westtatra) (slowakisch: Volovec), Berg in der Westtatra an der Grenze von Polen zur Slowakei
 Wołowiec (Sękowa), Dorf in der Gemeinde Sękowa, Powiat Gorlicki, in der Wojewodschaft Kleinpolen
 Wołowiec (Golczewo) (deutsch Ravenhorst), Dorf in der Gemeinde Golczewo (Gülzow) in der polnischen Wojewodschaft Westpommern 
 Wołowiec (Nowogard) (deutsch Döringshagen), Dorf in der Gemeinde Nowogard (Naugard) in der polnischen Wojewodschaft Westpommern 

Wołowiec ist der Familienname folgender Personen:
 Monika Wołowiec (* 1976), polnische Skeletonpilotin